DIN 7 er en DIN-standard for en cylindrisk stift.

Kilde 
Cylindrisk Stifter DIN 7 .
DIN-standarder